María Inés Enriqueta de Hohenlohe-Langenburg (en alemán: Marie Agnes Henriette zu Hohenlohe-Langenburg; Langenburg, 5 de diciembre de 1804-Haid, 9 de septiembre de 1835) fue un miembro de la Casa de Hohenlohe-Langenburg por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe heredero Constantino de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Inés también fue un miembro de la Casa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg y princesa heredera de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. A través de su hija, Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Inés es un ancestro de numerosas familias reales católicas europeas.

Familia 
Inés era el undécimo vástago del príncipe Carlos Luis de Hohenlohe-Langenburg y de su esposa, la condesa Amalia Enriqueta de Solms-Baruth.

Matrimonio e hijos 
Inés contrajo matrimonio con el príncipe heredero Constantino de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, el hijo mayor y único hijo varón del príncipe Carlos Tomás de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg y de su esposa, la princesa Sofía de Windisch-Grätz, el 31 de mayo de 1829 en el Castillo de Wildeck en Zschopau, en el Reino de Sajonia. Inés y Constantino tuvieron dos hijos:

Adelaida (3 de abril de 1831-16 de diciembre de 1909), desposó al rey Miguel de Portugal.
Carlos (21 de mayo de 1834-8 de noviembre de 1921), 6º príncipe de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Liechtenstein. Ella era una hija del príncipe Luis II de Liechtenstein y de la condesa Francisca Kinsky de Wchinitz y Tettau.

Títulos y estilos 
5 de diciembre de 1804-31 de mayo de 1829: Su Alteza Serenísima la princesa Inés de Hohenlohe-Langenburg.
31 de mayo de 1829-9 de septiembre de 1835: Su Alteza Serenísima la princesa heredera de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, princesa de Hohenlohe-Langenburg.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Casa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
Nacidos en Langenburg